La Mesa pode referir-se a:

Localidades 
 La Mesa (Califórnia)
 La Mesa  (Colômbia)

Desambiguação